Всеволод Я́ковлев:
 Яковлев, Всеволод Иванович (1884—1950) — русский архитектор, искусствовед, музейный работник, художник.